Grêmio Recreativo Escola de Samba Passa Régua ou simplesmente Passa Régua de Bangu) é uma escola de samba da cidade do Rio de Janeiro, sediada no bairro de Bangu.

A agremiação foi criada como bloco carnavalesco no ano de 1975 e em 2018, tornou-se escola de samba, estreando já na série C, no lugar do Acadêmicos de Madureira. Em seu primeiro desfile, apresentou um enredo sobre o orixá Xangô. No ano seguinte, seu enredo foi sobre uma entidade da Umbanda, o Zé Pelintra, mas depois do carnaval 2020, abdicou-se de desfilar ao entregar sua vaga ao Unidos de São Cristóvão.

Segmentos

Presidentes

Direção de Carnaval

Direção Geral de Harmonia

Intérprete Oficial

Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira

Coreógrafo da Comissão de Frente

Direção de Bateria

Rainha de Bateria

Carnavais

Escolas de samba do Rio de Janeiro
Bangu